Чемпіонат Албанії 1959 — 22-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1959
Албанія